|-
| 174401 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174402 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174403 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174404 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174405 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174406 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174407 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174408 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174409 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174410 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174411 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174412 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174413 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174414 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174415 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174416 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174417 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174418 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174419 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174420 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174421 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174422 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174423 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174424 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174425 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174426 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174427 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 174428 - || 2002 XS || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174429 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174430 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174431 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174432 - ||  || 3 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174433 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174434 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174435 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174436 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174437 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174438 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174439 - ||  || 7 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174440 - ||  || 9 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174441 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174442 - ||  || 9 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174443 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174444 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174445 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174446 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174447 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174448 - ||  || 12 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174449 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174450 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174451 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174452 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174453 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174454 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174455 - ||  || 13 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174456 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174457 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174458 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174459 - ||  || 29 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174460 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174461 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174462 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174463 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174464 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174465 - ||  || 27 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174466 - ||  || 31 decembrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 174467 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174468 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174469 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174470 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174471 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174472 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174473 - ||  || 6 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 174474 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174475 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174476 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174477 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174478 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174479 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174480 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174481 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174482 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174483 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174484 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174485 - ||  || 9 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174486 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174487 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174488 - ||  || 23 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174489 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174490 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174491 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174492 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174493 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174494 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174495 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174496 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 174497 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 174498 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174499 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 174500 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-